Yasui bezeichnet:

 eine Go-Schule: Yasui (Haus)
 ein Lehen: Yasui (Han)

Yasui ist der Familienname folgender Personen:

 Jun’ichirō Yasui (* 1950), japanischer Politiker
 Kaito Yasui (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kono Yasui, (1880–1971), japanische Biologin
 Kunihiko Yasui (* 1960), japanischer Synchronsprecher
 Lise Yasui, US-amerikanische Filmproduzentin und Regisseurin
 Minoru Yasui (1916–1986), US-amerikanischer Anwalt
 Yasui Nakaji (1903–1942), japanischer Fotograf
 Yasui Sanchi (1617–1703), japanischer Go-Spieler
 Yasui Sokken (1799–1876), japanischer Konfuzianist
 Yasui Sōtarō (1888–1955), japanischer Maler
 Yasui Takuma (1909–1995), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Takuya Yasui (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yasui Tetsu (1871–1945), japanische Pädagogin

Siehe auch:
 Yasuj